Dürrkunzendorf auch Dürr-Kunzendorf bezeichnet
*Dürrkunzendorf, heute der Ortsteil Suszyna der Gemeinde Radków, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
Dürrkunzendorf, heute der Ortsteil Suszki der Gemeinde Bolesławiec, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
Dürr-Kunzendorf, heute der Ortsteil Konradów (Głuchołazy) der Gemeinde Głuchołazy, Woiwodschaft Opole, Polen